Эрзени — река в Албании. Также может означать:

  — футбольный клуб.

См. также 
 Ерзен
 Эрзурум